О́улуский университе́т прикладны́х нау́к () — высшее учебное заведение в городе Оулу на северо-западе Финляндии.

Город Оулу находится в 600 километрах от Хельсинки и имеет хорошее транспортное сообщение с югом Финляндии, примерно час полёта на самолёте, а также железнодорожное сообщение. В городе проживает около 200 000 человек. Регион Оулу является центром инноваций в высоких технологиях, науки, образования, услуг и культуры. Оулу является самым крупным городом Северной Финляндии и часто его называют «столицей Северной Скандинавии». Город Оулу был назван Технологичным городом в 1984 году. В 2012 и 2013 годах Оулу был в числе 7 умнейших городов в мире согласно The Intelligent Community Forum. Финская образовательная система была определена как лучшая в мире в 2012 году (The Learning Curve, Pearsons).

Университет прикладных наук Оулу 
Финское высшее образование делится на две разные секции: исследовательские университеты и университеты прикладных наук ориентированные на профессии.
Основанием для создания Университетов прикладных наук в Финляндии послужило дальнейшее развитие профессиональных колледжей и высших профессиональных колледжей в начале 1990-х годов.
Их модель была заимствована и адаптирована из Германии и Нидерландов где имелся положительный опыт и продолжительная история развития университетов направленных на профессии. Окончательно Университеты прикладных наук были основаны в начале 1991 с постановлением Министерства образования Финляндии.

Университет прикладных наук Оулу официально был основан в феврале 1991 среди 19 других университетов прикладных наук Финляндии. На сегодняшний день в нём обучается около 9,000 студентов, включая около 240 иностранных студентов, и работает 800 преподавателей и других сотрудников. Обучение направлено на получение как теоретических знаний, так и профессиональных навыков. Продолжительность обучения на степень бакалавра составляет от 3,5 до 4 лет, в зависимости от выбранной программы обучения. Все программы бакалавриата соответствуют EQF (European Quality Framework and Other Learning) уровню 6. В Университете прикладных наук используется Европейская система перевода и накопления баллов.

Обучение 
Оулуский университет прикладных наук предлагает 28 учебных программ для получения степени бакалавра, три из которых являются международными и преподаются на английском языке . Направления учебных программ на степень бакалавра:
 Культура.
 Природные ресурсы и окружающая среда.
 Технологии, коммуникации и транспорт.
 Общественные науки, бизнес и управление.
 Общественные науки, здоровье и спорт.

Четыре программы на степень магистра преподаются на финском языке, длительность обучения от 1 до 3 лет в зависимости от выбранной программы обучения.
 Бизнес и администрирование.
 Сельское хозяйство.
 Развитие и управление социального обеспечения и здравоохранения.
 Информационные технологии.

Литература 
 Guide for applicants. Oulu University of Applied Sciences, Finland. 2015.
 Jääskeläinen, Raimo 2000: Katsaus Suomen ammattikorkeakoulujärjestelmään. Kuopion kaupungin painatuskeskus, Kuopio.
 Lampinen, Osmo 1995: Ammattikorkeakoulut — vaihtoehto yliopistolle. Toim. Osmo Lampinen. Tammer — Paino Oy, Tampere.
 Rajaniemi, Anneli 2000: Suomalaisen ammattikasvatuksen historia. Toim. Anneli Rajaniemi. Saarijärven Offset Oy, Saarijärvi.
 Vahtola, Jouko 2003: Suomen historia. Jääkaudesta Euroopan Unioniin. Otavan Kirjapaino Oy, Keuruu.

Ссылки 

 Официальный сайт Университета прикладных наук Оулу (англ.) 
 Hakijan opas. Oamk. 2015.

Примечания